«Wrong Side of Heaven» () — сингл американской грув-метал группы Five Finger Death Punch с их четвёртого студийного альбома The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell, Volume 1. На песню был выпущен клип, направленный в поддержку ветеранов, страдающих от ПТСР.

Предпосылки 
До выпуска клипа группа несколько раз выступала для военных.

По словам группы:

Мы хотели сделать что-то эффективное, чтобы помочь нашим ветеранам. Мы надеемся повысить осведомлённость о серьёзности их проблем и собрать деньги на благотворительность для организаций, которые спасают жизни ветеранов.

Клип 
Клип на песню был снят Ником Петерсоном и выложен 11 августа 2014 года. Он посвящён проблемам ветеранов, страдающих от ПТСР, и содержит статистику о количестве бездомных ветеранов, ветеранов, страдающих от ПТСР, и их самоубийствах. По словам Золтана Батори, некоторые актёры из клипа также являются ветеранами.

После выпуска клипа группа организовала краудфандиговую кампанию на Indiegogo, а также запустила хештег и веб-сайт в поддержку ветеранов. В поддержку кампании группа посетила американскую военную базу, где исполнила песню и обсудила их истории борьбы с ПТСР.

Отзывы 
Энджел Орозко из American Forces Network хвалил видео, отмечая, что поддержка группы «не перестаёт удивлять». Дэн Ламот из The Washington Post, напротив, критиковал видео за неточность приведённой в нём статистики.

Чарты

Примечания 

Песни Five Finger Death Punch